.by — национальный домен верхнего уровня для Республики Беларусь.

Регистрация доменов в Белоруссии была разрешена с 1994 года, а свободная регистрация доменов второго уровня для предприятий открылась в апреле 2000 г.

Название 
Код BY, на котором основано имя домена .by, является кодовым обозначением Белоруссии в соответствии со стандартом ISO 3166. Эта аббревиатура произошла от английского слова Byelorussia (официальное англоязычное название государства на 1994 год), которое, в свою очередь, произошло от русского слова Белоруссия. В настоящее время это слово в Белоруссии заменено на Беларусь, а в английском языке на Belarus и официально применяется только в России (наряду со словом Беларусь). Однако аббревиатура BY сохранилась.

Стоимость домена в зоне .BY 
 В 2006 году — около 190 тыс. бел. рублей ($88)
 В начале 2007—130 тыс. бел. рублей ($60), продление регистрации обходилось ещё дешевле — 95 тыс. бел. рублей ($44).
 апрель 2010 — 79 тыс. бел. рублей ($27)
 июнь 2011 — 99 тыс. бел. рублей ($11)
 февраль 2013—130 тыс. бел. рублей ($15)
 октябрь 2014—150 тыс. бел. рублей ($15)
 февраль 2016 — 25,2 бел. рублей ($12; произошла деноминация в 10000 раз)
 май 2020 — 33 бел. рублей ($13)

История 
Изначально регистрацию доменов .by в Республике Беларусь осуществляла единственная компания — ООО «Открытый контакт». В октябре 2006 года лицензию «на право осуществления технической защиты информации, в том числе криптографическими методами, включая применение электронной цифровой подписи», получили ещё две белорусские компании: УП «Надёжные программы» и СП ООО «Деловая сеть». Первая из них с 27 марта 2007 начала принимать заявки и осуществлять регистрацию доменов. С 3 сентября 2007 года лицензию получила также компания «Экстмедиа», а с 29 июня 2009 года такое право получила и компания «Active Technologies». На данный момент все пять организаций осуществляют официальную регистрацию доменов.

В 2007 году, будучи ещё техническим администратором зоны .by, компания «Открытый контакт» сообщила о снижении цен на домены в национальной доменной зоне со 190 до 130 тыс. белорусских рублей. Это ускорило переход белорусских сайтов с общих доменов верхнего уровня на национальный домен. До 19 апреля 2007 года все Интернет-магазины Республики Беларусь были обязаны зарегистрировать доменное имя в зоне .by и обозначить это имя в лицензии.

В сентябре 2010 года в открытом конкурсе на право стать техническим администратором зоны .by победила компания УП «Надёжные программы» (в настоящее время — ООО «Надежные программы») (бренд hoster.by). 7 февраля 2012 года международная организация по присвоению доменных имен ICANN одобрила кандидатуру УП «Надёжные программы» окончательно.

С 2012 года после смены технического администратора и вступления в должность УП «Надёжные программы» заработал WHOIS-сервис, упразднено рассмотрение заявок в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Беларуси (администратор доменной зоны .by) и бесплатное 30-дневное бронирование доменных имен.

С 27 сентября 2013 года лицензию на регистрацию доменных имен получила компания ООО «ТриИнком» (бренд HB.BY).

См. также 
 Байнет
 Интернет в Белоруссии
 Интернет-провайдеры Белоруссии
 Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь
 .бел

Примечания

Ссылки 
 Сведения whois для домена .by на сайте IANA

Интернет в Белоруссии
Национальные домены верхнего уровня
Появились в 1994 году в Белоруссии